

Patronyme 

 Bert Woodruff (1856-1934), acteur américain ;
 Bille Woodruff, réalisateur de clip vidéo et de cinéma américain ;
 Blake Woodruff (1995-), acteur américain ;
 Brandon Woodruff (né en 1993), joueur de baseball américain ;
 Charles Woodruff (1844-1927), archer américain ;
 Chloe Woodruff (née en 1987), coureuse cycliste américaine ;
 Chris Woodruff (1973-), joueur de tennis américain ;
 David P. Woodruff (né en 1980), professeur en mathématiques et informatique théorique américain ;
 Emily Woodruff (1846-1916), archère américaine ;
 Gianna Woodruff (1993-), athlète panaméenne ;
 John Woodruff (1915-2007), athlète américain ;
 Largo Woodruff (1955-), actrice américaine ;
 Michael Woodruff (1911-2001), chirurgien britannique  ;
 Wilford Woodruff (1807-1898),  de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours.

Toponyme

États-Unis 
 Comté de Woodruff, comté de l'État de l'Arkansas ;
 Woodruff, census-designated place située en Arizona ;
 Woodruff, ville de l'État de Caroline du Sud ;
 Woodruff, ville de l'État de l'Utah ;
 Woodruff, ville de l'État du Wisconsin.

Voir aussi 
Woodruff et le Schnibble d'Azimuth, un jeu vidéo français.

Patronyme anglais